Милана:
  — женское имя славянского происхождения.
 Милана (род. 2010) — российская певица, видеоблогер.
  — индийский кинофильм (2007).

См. также 
 Милан (значения)